Goedaoeta (district), een district in de regio Abchazië in Georgië
 Goedaoeta (stad), de hoofdstad van dit district